

Geografia 
 Respenda de la Peña – município espanhol
 Castrejón de la Peña – município espanhol
 Santibáñez de la Peña – município espanhol
 Mosteiro de San Juan de la Peña – mosteiro espanhol

Outros 
 Iván de la Peña – futebolista espanhol
 Hélio de la Peña – humorista brasileiro
 Juan Núñez de la Peña – investigador e historiógrafo canário e sacerdote católico
 Manuel de la Peña y Peña – político mexicano

Ver também
Peña
La Peña

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes